George Peters peut se référer à :

 George Henry Peters, astronome américain ;
 George Peters, directeur de la photographie américain.